Антонио Веламасан Техедор (; род. 22 января 1977 года в Барселоне, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Оспиталет».

Клубная карьера 
Пройдя через все молодёжные команды «Барселоны», Тони провёл одиннадцать матчей за главную команду в сезоне 1995/96, затем он отыграл по сезону в клубах «Реал Овьедо», «Альбасете» и «Эстремадура», регулярно появляясь на поле. В 1999 году Тони перешёл в «Эспаньол». Дебютный сезон стал лучшим отрезком его карьеры: игрок провёл тридцать четыре матча в Примере, забил там шесть мячей и выиграл кубок Испании. Однако команда заняла лишь четырнадцатое место в чемпионате. После «Эспаньола» Тони отыграл один сезон в «Альмерии», а с 2006 по 2011 год выступал за «Оспиталет».

Карьера в сборной 
Тони играл во всех юношеских и молодёжных командах Испании. В составе этих сборных он собрал две медали различного достоинства.

Достижения 
 Обладатель кубока Испании (1): 1999/00
 Бронзовый призёр Чемпионата Европы по футболу (до 21) (1): 2000
 Серебряный призёр летних олимпийских игр (1): 2000

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте BDFutbol 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Эстремадура»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Оспиталет»